Der Kampf mit dem Drachen steht für: 

 Der Kampf mit dem Drachen, eine Ballade von Friedrich Schiller
 Der Kampf mit dem Drachen (1935), eine Filmkomödie von Franz Seitz senior